Кедр Гуро́ () — 800-летний кедр у марокканского города Азру (Средний Атлас) и произрастающий в его округе кедровый лес, названные в честь генерала Анри Гуро.

Массивный 800-летний кедр был обнаружен французскими войсками во время кампании по подавлению антиколониальных выступлений 1917—1919 годов. Кедровый лес, который растёт вдоль дороги, соединяющей города Азру и Ифран, также назван в честь Гуро. Известен как место обитания берберских макак маготов, вымирающего вида обезьян.

Примечания 

Атласские горы
Природные достопримечательности Марокко
Знаменитые деревья Африки
Кедр
Открытия 1910-х годов
Экземпляры растений, названные в честь людей